przepływ – ruch płynu
 przepływ laminarny
 przepływ turbulentny
 przepływ naddźwiękowy
 przepływ niestacjonarny
 przepływ krytyczny (koryto otwarte)
 przepływ Knudsena
 przepływ w kanale zamkniętym
 przepływ rzeki
 przepływ nienaruszalny
 przepływ gwarantowany
 przepływ powodziowy
 przepływ dozwolony
 przepływ katastrofalny
 przepływ wyprzedzający
 sieć przepływowa – dotyczy teorii grafów
 przepływ sterowania – dotyczy informatyki
 cytometria przepływowa – metoda diagnostyczna
 przepływ – koncepcja psychologiczna